Тэ́рин Мэ́ннинг (; род. 6 ноября 1978, Тусон, Аризона) — американская актриса, певица, композитор и дизайнер одежды. Солистка электронного дуэта «Boomkat». Мэннинг известна благодаря частым воплощениям образа «белой рвани» в независимых кинофильмах, таких как «Суета и движение» (2005) и «Роковой город» (2007), а также по роли Тиффани «Пенсатукки» Доггетт в сериале Netflix «Оранжевый — хит сезона» (2013 — 2019).

Ранние годы 
Тэрин родилась в городе Тусон, штат Аризона, в семье Билла и Шарин Мэннинг, есть старший брат Келин Мэннинг, с которым у Тэрин имеется совместная группа Boomkat. В 1981 году супруги Мэннинг развелись, а когда Тэрин было 14 лет, её отец Билл покончил жизнь самоубийством.

Карьера 

В 2002 году Мэннинг спела песню «I’ll Take You There» вместе с R&B исполнительницей Tweet для рекламы американской фирмы «Gap». В 2003 году Тэрин вместе с братом Келином создала электронную группу «Boomkat». Их дебютный альбом «Boomkatalog.One» был издан 18 марта 2003 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Авторы-исполнители США
Поп-вокалисты США
Рок-вокалисты США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Киноактрисы США